La Coppa di Croazia 2018-2019 si è svolta dal 24 ottobre 2018 al 24 aprile 2019: al torneo hanno partecipato sedici squadre di club croate e la vittoria finale è andata per la nona volta, la seconda consecutiva, all'.

Formula 
Le squadre hanno disputato ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, disputate con gare di andata e ritorno, e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2018
Pallavolo nel 2019
 2018-2019